INSA pode referir-se a:
 Institut national des sciences appliquées, rede de universidades francesas, presente nas cidades de Lyon, Toulouse, Estrasburgo, Rennes e Ruão;
 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, organismo público integrado na administração indirecta do Estado Português;
 Instituto Nacional do Semi-Árido, unidades de pesquisa da Ciência e Tecnologia do Brasil.